Ла Гвакамаја има више значења:

 Ла Гвакамаја (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвакамаја, Ла Тринитарија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвакамаја (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гвакамаја (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гвакамаја (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гвакамаја (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гвакамаја (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвакамаја (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвакамаја (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвакамаја (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Гвакамаја (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Гвакамаја (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвакамаја (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвакамаја (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвакамаја (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвакамаја (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвакамаја (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвакамаја (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Гвакамаја, Ла Лагунита (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Гвакамаја (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвакамаја (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику